Василий Коновалов:
 Коновалов, Василий Андреевич (1910—1990) — советский генерал-майор.